De Klep Wit Gold Blônd is een Nederlands bier van het type Belgisch blond, dat wordt gebrouwen bij Brouwerij De Fontein voor brouwerijhuurder café De Klep.

Volgens de eigen website is het bier geschikt om te drinken bij asperges, en een soepele doordrinker.

Zie ook 
 Stadsbrouwerij De Klep
 Bier in Nederland
 Lijst van Nederlandse bieren
 Lijst van Nederlandse brouwerijen

Externe links 
 Website van de stadsbrouwerij
 Untappd

Nederlands biermerk
Economie in Venlo
Cultuur in Venlo